Plein steht für

 Plein, Ortsgemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz

Plein ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Plein (1924–2014), deutscher Geologe
 Frank Plein (* 1968), deutscher Comiczeichner
 Ina Willi-Plein (* 1942), deutsche Theologin
 Jacques Plein (* 1987), luxemburgischer Fußballspieler
 Jakob Plein (1876–1962), deutscher Mönch
 Jakob Plein-Wagner (1836–1903), deutscher Unternehmer und Heimatforscher
 Otto Plein (1873–nach 1953), deutscher Ministerialbeamter
 Peter Plein (1896–1979), deutscher Richter und Behindertenfunktionär
 Philipp Plein (* 1978), deutscher Designer und Modemacher

Siehe auch:
 Plain